F 301 steht für:
 Fuchs F 301, Baumaschine
 Nikon F-301, Spiegelreflexkamera

Abkürzung